Кокрек — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия.

История 
Хутор Гофнунгсфельд () образован в 1910 году. 50 семей немцев лютеран-реформаторов, прибывших из Бессарабии, приобрели 2776 десятин земли. Занимались виноградарством. В колонии имелась школа. 7 августа 1915 года колония Гофнунгсфельд переименована в хутор Надеждинский.

Колония покинута 1918—1919 году из-за набегов чеченцев, и некоторое время часть земель бывшей колонии использовались андрейаульцами. При этом виноградники, некогда посаженные немцами, оказались заброшены, дома и хозяйственные постройки бывшей колонии разрушались. В 1926 году 49 семей немцев, бывших жителей колонии, обратились в ДагЦИК с просьбой разрешить вселение на прежнее место жительства. В целях сохранения высококультурных посадок (виноградников) комиссия ДагЦИК признала целесообразным разрешить вселение в бывшую колонию только 18 семей немцев. В 1928 году в посёлок Кокрек было переселено 14 хозяйств андийцев из Андийского округа. В 1929 году в поселке было создано 2 товарищества по обработке земли: имени 1 августа и Майрилов.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

См. также 
 Немецкие колонии в Дагестане

Населённые пункты Хасавюртовского района
Места поселения российских немцев в Дагестане